Convention steht für:
 Convention, ein Treffen Gleichgesinnter
 Convention, eine Form der Tagung, siehe Kongresswesen
 Convention (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Convention nationale, Legislative Versammlung während der Französischen Revolution von 1792 bis 1795
 Convention Verlagsgesellschaft

Siehe auch:
 Konvent (Begriffsklärung)
 Konvention, eine Regel, Übereinkunft